En Pologne, Smugi peut faire référence à :

 Smugi, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Smugi, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Smugi, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Smugi, un village du powiat de Drawsko dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 Smugi, un village du powiat de Koszalin dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 Smugi, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.